Winkhausen  ist der Name von geographischen Objekten in Nordrhein-Westfalen:

 Winkhausen (Brügge), Ortsteil von Brügge in der Stadt Lüdenscheid, Märkischer Kreis
 Winkhausen (Mülheim an der Ruhr), Ortsteil der kreisfreien Stadt Mülheim an der Ruhr
 Winkhausen (Schmallenberg), Ortsteil der Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis
 Gut Winkhausen, ehemaliges Rittergut in der Stadt Salzkotten, Kreis Paderborn

Siehe auch:
 Winkelhausen
 Winkhaus